Dwomoh ist der Familienname folgender Personen: 
 Benjamin Dwomoh (1935–2013), ghanaischer Fußballschiedsrichter
 Pierre Dwomoh (* 2004), belgischer Fußballspieler